Oset kan syfta på:

Oset (naturreservat) – ett naturreservat i Örebro
Oset (torp) – torpet där botanisten Pehr Osbeck föddes
Oset (badplats) – en badplats i Huskvarnaån